W Polsce
 Jacentów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce 
 Jacentów – przysiółek wsi Sadowie w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Jacentów – gromada